Cheung, transcription du chinois 張, est le nom occidental de plusieurs personnalités chinoises de Hong Kong :
 Anthony Cheung (né en 1982), pianiste et compositeur américain
 Benny Cheung Wai-leung (1959-), escrimeur handisport
 Cecilia Cheung (1980-), actrice
 Cheung Ka Long (1997-), escrimeur
 Cheung King Lok (1991-), coureur cycliste
 Eddie Cheung Siu-fai (1963-), acteur
 Cheung Siu Lun (1985-), escrimeur
 Jacky Cheung Hok-yau (1961-), acteur et chanteur
 Leslie Cheung (1956-2003), acteur et chanteur
 Maggie Cheung Man-yuk (1964-), actrice
 Nick Cheung Ka-fai (1967-), acteur
 Karin Anna Cheung (1974-), actrice

Divers :
 Little Cheung est un film de Fruit Chan sorti en 1999.
 le Cheung Kong Center est un gratte-ciel de Hong Kong.

Voir aussi 
  autre transcription du caractère 張.

Homonymie de patronyme